Кубок валлійської ліги 2000–2001 — 9-й розіграш Кубка валлійської ліги. Переможцем вперше став Кайрсус.

Календар

Груповий етап

Група A 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Група F 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|19 грудня 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|23 грудня 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|13 лютого 2001

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|7 лютого 2001

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|27 лютого/7 березня 2001

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|27 лютого/25 квітня 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на rsssf

2000–2001
2000 у футболі
2001 у футболі